Westerwolde puede referirse a:

Westerwolde (municipio), municipio de la provincia de Groninga, Países Bajos;
Westerwolde (región), región de la provincia de Groninga, Países Bajos.